Harald Sandberg kan syfta på:

Harald Sandberg (konstnär)
Harald Sandberg (seglare)
Harald Sandberg (diplomat)
Harald Sandberg (skådespelare)